Boundary Peak ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten: 

 Boundary Peak (Alaska)
 Boundary Peak (Kalifornien)
 Boundary Peak (Idaho County, Idaho)
 Boundary Peak (Shoshone County, Idaho)
 Boundary Peak (Maine)
 Boundary Peak (Nevada)
 Boundary Peak (New Mexico)
 Boundary Peak (New York)
 Boundary Peak (Washington)